Глотовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Республика Коми 
 Глотовское сельское поселение — входит в Удорский район

Орловская область
 Глотовское сельское поселение — входит в Знаменский район